Le tremplin de Snezhinka (en ) est un tremplin de saut à ski situé à Tchaïkovski en Russie.

Histoire

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Tremplin de saut à ski
 Liste de tremplins de saut à ski

Liens externes 
 

Équipement sportif achevé en 1980
Tremplin de saut à ski en Russie
Kraï de Perm